Die Hana Bank Korea Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Seoul. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 19. bis 25. September 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Zhu Lin im Einzel sowie die Paarung Han Na-lae/Choi Ji-hee im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hana Bank Korea Open 2022 fand vom 17. bis 18. September 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Seoul